Der Name Taupō, vereinfacht auch Taupo geschrieben, wird für folgende geografische Orte auf der Nordinsel von Neuseeland verwendet:

 Taupō Bay, Bucht an der Ostküste des Far North District
 Taupō District, Distrikt in der Mitte der Nordinsel liegend
 Taupō Volcanic Zone, eine etwa 350 km lange Verwerfung mit vulkanischen Aktivitäten von Whakaari / White Island bis zum Mount Ruapehu verlaufend
 Taupō (Stadt), Stadt und Verwaltungszentrum des Taupō District
 Taupō (Vulkan), als aktiv eingestufter Supervulkan mit Caldera unterhalb des Lake Taupō liegend
 Taupō (Wahlkreis), Wahlkreis (electorate) auf der Nordinsel von Neuseeland
 Lake Taupō, 622 km² großer Kratersee des Vulkans Taupō
 Tauranga Taupō River, Fluss, der in den Lake Taupō mündet

Weitere Bezeichnungen, in denen der Name Taupo verwendet wird:
 Taupo Airport, Regionalflughafen 8 km südlich von der Stadt Taupō
 Taupo Maritime Radio/ZLM, Küstenfunkstelle mit Sitz in Lower Hutt und dem Sender nahe der Stadt Taupō
 Taupo Motorsport Park, 3,5 km lange Rennstrecke 8 km von der Stadt Taupō entfernt
 HMNZS Taupo, Name verschiedener Schiffe der Royal New Zealand Navy